Флаг муниципального образования «Городской округ „Вахрушев“» Сахалинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 сентября 2002 года, как знамя муниципального образования «Вахрушев» (после муниципальной реформы — муниципальное образование «Городской округ „Вахрушев“»), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1012.

30 марта 2007 года, решением Собрания муниципального образования «Городской округ „Вахрушев“» № 20/05-110, установлено, что официальным символом муниципального образования является знамя, утверждённое Решением от 05.09.2002 № 15/3-154, а также было утверждено Положение о флаге муниципального образования.

Законом Сахалинской области от 13 июля 2012 года № 79-ЗО, муниципальные образования «Городской округ „Вахрушев“» и городской округ «Поронайский» преобразованы в муниципальное образование Поронайский городской округ.

Флаг муниципального образования «Городской округ „Вахрушев“» составлен на основании флага муниципального образования «Городской округ „Вахрушев“» по правилам и в соответствии с традициями геральдики, отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные особенности.

Описание 
«Флаг муниципального образования «Городской округ «Вахрушев» представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое на две неравновеликие горизонтальные полосы: верхнюю красную, составляющую 5/6 ширины флага, воспроизводящую фигуру герба — руку телесного цвета в жёлтом рукаве, держащую чёрный ромб, объятый жёлтым пламенем. Рука выходит из нижней зелёной полосы, составляющей 1/6 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Городской округ „Вахрушев“» по своему содержанию един и гармоничен — все фигуры флага символизируют основной профиль деятельности жителей посёлка Вахрушев:

— добыча угля открытым способом — холм с разрытым верхом;

— переработка угля — рука, держащая кусок каменного угля (ромб), объятый пламенем.

Рука показывает трудолюбие и мастерство жителей посёлка Вахрушев, привносящих свой вклад в экономическое развитие страны.

Чёрный цвет символизирует основное богатство недр Сахалинской земли — уголь. Чёрный цвет символ мудрости и вечности.

Жёлтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Пламя во флаге имеет многогранный смысл:

— огонь, получаемый сжиганием угля, даёт тепло и энергию;

— лучи пламени — лучи солнца, восход которого жители Сахалинской области встречают первыми.

Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Зелёный цвет во флаге символизирует красоту Сахалинской природы.

Примечания 

Флаги с изображением руки
Флаги с изображением пламени